Blenheim steht für:

 englischer Name von Blindheim, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Blenheim (Schiff, 1970), britisches Passagierschiff
 eine Fellvariante der Hunderasse King Charles Spaniel
 Blenheim Palace, Schloss bei Woodstock, Oxfordshire
 Blenheim Reef, ein Korallenatoll im Indischen Ozean
 Bristol Blenheim, ein britischer leichter Bomber im Zweiten Weltkrieg 
 Bristol Blenheim (Automobil), ein Pkw-Modell
 Goldrenette von Blenheim, eine Apfelsorte

Blenheim ist der Name folgender Orte:
 Blenheim (Neuseeland), Stadt auf der Südinsel
 Blenheim (Ontario), in der kanadischen Gemeinde Chatham-Kent

in den Vereinigten Staaten:
 Blenheim (Maryland), im Baltimore County
 Blenheim (New Jersey), im Camden County
 Blenheim (South Carolina), im Marlboro County
 Blenheim (Virginia), im Albemarle County
 Blenheim Forest, im Baltimore County, Maryland
 Blenheim Manor, im Baltimore County, Maryland